Барановский сельский округ

Краснодарский край 
 Барановский сельский округ Хостинского района города Сочи

Московская область 
 Барановский сельский округ Воскресенского района (1994—2006)

Смоленская область 
 Барановский сельский округ Сафоновского района

Тверская область 

до 2005 года

 Барановский сельский округ Весьегонского района
 Барановский сельский округ Лихославльского района

Тульская область 
 Барановский сельский округ Кимовского района

Ульяновская область 
 Барановский сельский округ Николаевского района

См. также 
Барановский сельсовет